Proportion bezeichnet:
 Verhältnisgleichung in der Mathematik, siehe Quotient #Proportionen
 das Verhältnis der Größen der Körperteile, siehe Körperproportion
 ein Charakteristikum der Intervalle oder auch der Taktarten in der Musik
 proportionale Schriftart, einen Zeichensatz mit variabler Buchstabenweite

Ästhetik:
 allgemein für das Auge besonders „angenehme“ Größen- oder Längenverhältnisse
 in der Malerei das Verhältnis der Körperteile zueinander und zum Ganzen,
 Proportion (Architektur), das Verhältnis der Breiten-, Höhen- und Tiefenmaße
 Proportionalität besteht zwischen zwei Größen, wenn sie immer im gleichen Verhältnis zueinander stehen

Siehe auch: